Алексей Шпаков:
 Шпаков, Алексей Алексеевич (в монашестве Алексий; род. 1975) — епископ Вознесенский и Первомайский.
 Шпаков, Алексей Яковлевич (1868—?) — российский юрист, профессор Новороссийского университета.

Примечания